158. længdegrad kan henvise til:

 158. vestlige længdekreds
 158. østlige længdekreds